Хабаров Алексей Сергеевич (сценический псевдоним — «ХАоС»; род. 14 августа 1981, Москва, СССР) — российский рок-музыкант, гитарист, вокалист, композитор, автор песен и поэт. Основатель и лидер групп «Дети Лабиринта», «Tune-O-Matic». Принимал участие в проекте рок-поэтессы Маргариты Пушкиной «Margenta», в рок-опере Александра Градского «Мастер и Маргарита», а также являлся участником официального трибьюта «AC/DC» в России, группы EASY DIZZY.

Творчество

Рок-группа «Дети Лабиринта» 
Алексей Хабаров является основателем, лидером, автором музыки и текстов российской рок-группы «Дети Лабиринта». Группа была образована в 1999 году, в первоначальный состав которой входили: Алексей Хабаров, бас-гитарист Александр Безбородов и барабанщик Дмитрий Марков. С течением времени состав коллектива неоднократно менялся. Группа постоянно творчески и технически развивалась, а её музыкальный стиль прошёл путь от «глум-рока» (пост-панка с элементами хард-н-хэви), до эклектической «рок-музыки без границ».

В рамках проекта «Дети Лабиринта» было записано и выпущено 5 концептуальных номерных альбомов, 2 сольных альбома Алексея Хабарова, отснято 6 видеоклипов. Творческая жизнь группы прошла в сотрудничестве со студией звукозаписи группы «Мастер» и рекорд-лейблами: Moroz Records, Nikitin Media Group, CD-land, CD-Maximum. За плечами коллектива выступление на знаковых рок-фестивалях «Медадром», «Воздух», «НАШЕСТВИЕ 2010», композиции группы в разное время крутились на волнах радиостанций «Юность», «ЭХО Москвы» (передача Хранитель снов), «Наше Радио», «Радио РОКС», «Радио России», «Маяк», «Восток России» (передача Maxi  Rock). Алексей Хабаров принимал участие в живых концертах в рамках ТВ-программ «Ночной VJ» (Дарьял-ТВ), «Брать живьем» (О2ТВ) участвовал в передачах на телеканалах ТDК, Сфера.

В 2016 году звукорежиссёром независимого рекорд-лейбла и студии звукозаписи «АиБ Records» — Павлом Сладковым, при участии Алексея Хабарова в качестве продюсера, была проделана большая работа по пересведению и ремастерингу всех альбомов группы «Дети Лабиринта», включая два сольных альбома («Игра с Судьбой» и «Акустика ХАоС»). Переиздание альбомов осуществляет компания Nikitin Media Group.

Рок-группа «Tune-O-Matic» 
В октябре 2010 года Алексей Хабаров распускает группу «Дети Лабиринта» и создаёт новый музыкальный проект, группу Tune-O-Matic (Тюноматик), в состав которой входят бас-гитарист Дмитрий Шабанов и барабанщик Артем Чекулаев. На протяжении последующего года музыкальный коллектив ведет активную репетиционную и концертную деятельность и записывает в студии «АиБ Records» дебютный полноформатный альбом, выдержанный в стиле альтернативного рока с элементами ритм-н-блюза — «Осколки этих дней». В работе над альбомом принял участие известный аранжировщик и клавишник Геннадий Матвеев (Маврик, Артур Беркут, Margenta, Мастер, Кипелов, Cаботаж, Дети Лабиринта и др.), дебютный полноформатный альбом «Осколки этих дней», релиз которого состоялся в январе 2012 года. Релиз альбома состоялся в январе 2012 года.

В период с 2013 по 2014 гг. Алексей Хабаров направляет творческие силы на студийную деятельность и приступает к записи второго концептуального альбома «Город Вечных Зим». Эклектичный и многоуровневый, альбом повествует о непростом духовном пути человека, о поиске истины, стремлении к богопознанию и обретению Самости. Альбом состоит из двух частей: первая часть — музыкальная, вторая часть — мультимедийная, представленная в форме сказки-подсказки — «Приключения Раноккио: История одного буратинопоклонника». Сказка является своего рода ключом, дополнением и пояснением к текстам песен, содержащим множество символов, ссылок и подтекстов.

Второй альбом группы Tune-O-Matic — «Город Вечных Зим» — музыкально-поэтическое произведение в создании которого приняли участие друзья группы:

Олег (Кобра) Ховрин (Мастер, Артур Беркут, Земляне, Наргиз Закирова, Sixth Sense, Margenta и др.) — барабаны;
Александр Карпухин (Мастер, Маврик, Ольга Кормухина, Алексей Белов, Олег Изотов, Grizzly knows no remorse, Александр Маршал и др.) — барабаны;
Ольга Дзусова (СС 20, Margenta, Линда, Крематорий и др.) — вокал;
Инна Горячая (Край Сна) — вокал;
Геннадий Матвеев (Маврик, Артур Беркут, Margenta, Мастер, Кипелов, Cаботаж, Дети Лабиринта и др.) — клавишные аранжировки.

Альбом «Город Вечных Зим» вышел на лэйбле CD-Maximum в 2015 году.

Практически сразу после релиза альбом «Город Вечных Зим» Алексей Хабаров вместе с участниками группы Tune-O-Matic приступил к работе над новым концептуальным альбомом, состоящим из двух частей. Первая часть альбома под названием «Теоматика. Том 1. Цветы Розалии Бейлоронни» вышла в свет в июне 2021 года на рекорд-лейбле CD-Land. Альбом содержит 13 музыкальных композиций. Презентация альбома прошла в гостевом эфире передачи «Хранитель снов»  на радио Эхо Москвы в августе 2021 года.

Релиз второй части альбома «Теоматика. Том2. Апельсиновость Радужной Бумаги» запланирован на осень 2021 года.

Параллельно с работой над материалом проекта Tune-O-Matic Алексей Хабаров сотрудничает с Маргаритой Пушкиной, официальным трибьютом AC/DC в России — группой Easy Dizzy, и другими музыкальными проектами, а также записывает ряд кавер-версий композиций таких групп и исполнителей, как: Ария, Мастер, Therapy?, Nick Cave, Кино, Аквариум и др.

Участие в других проектах 
С 2010—2011 гг. Алексей Хабаров являлся участником российской трибьют-группы «EASY DIZZY» в качестве ритм-гитариста и бэк-вокалиста.

В 2009 г. Алексей Хабаров принял участие в записи рок-оперы А. Градского «Мастер и Маргарита», исполнив партию одного из ключевых персонажей романа Михаила Булгакова, демона из свиты Воланда — Азазелло.

23 сентября 2009 г. в Театре Александра Градского «Градский Холл» состоялось частное прослушивание рок-оперы «Мастер и Маргарита», работа над которой длилась порядка 20 лет, а в записи сего масштабного творения приняли участие 57 известных артистов, в числе которых: Андрей Макаревич, Григорий Лепс, Александр Буйнов, Михаил Серышев, Елена Минина, Николай Фоменко, Лолита Милявская, Андрей Лефлер, Иосиф Кобзон и многие другие, и, конечно же, сам маэстро Александр Градский.

Образ Азазелло оказался для Алексея Хабарова абсолютно новым амплуа. Из интервью Алексея Хабарова Денису Ступникову для портала km.ru: «Во-первых, это отрицательный персонаж. Во-вторых, он все же не совсем отрицательный, а с такой подковыркой и личным взглядом на происходящее. Я же чаще исхожу из положительного образа, хоть и тексты бывают довольно резкими. Роль же Азазелло показалась мне интересной. В некоторых местах смешной и грустной…».

В том же году Алексей становится участником пятого студийного альбома проекта Margenta — «Нейтрализатор мрачности» в качестве вокалиста и гитариста в композициях «Титаник» и «Позитифф».

2010 г. — Участие Алексея Хабарова совместно с известным клавишником Геннадием Матвеевым в проекте «INTERNET TRIBUTE TO АРИЯ XXV» с кавер-версией песни «Позади Америка» (альбом «Мания Величия» группы «Ария») в аранжировке времён проекта «Назад в Будущее» 1995 года (Валерий Кипелов, Сергей Маврин, Геннадий Матвеев).

В 2010 году Алексей принял участие в записи макси-сингла проекта Margenta — «Династия посвящённых: Цветок майорана» в качестве вокалиста в композиции «Заздравная» совместно с басистом группы «Ария» — Виталием ДУБИНИНЫМ и композитором — Сергеем СКРИПНИКОВЫМ.

10 апреля 2010 г. Алексей Хабаров принимает участие в автограф сессии участников проекта Margenta — «Династия Посвященных», посвященной выпуску макси-сингла «Цветок майорана».

26 февраля 2011 г. в клубе Music Town Алексей Хабаров на правах экс-гитариста трибьют-группы Easy Dizzy принял участие в джем-сейшн, совместно с легендами мировой рок-музыки Крисом Слейдом (ex-AC/DC), Кери Келли (Alice Cooper) и Крисом Холмсом (W.A.S.P.), исполнив мега-хит австралийской рок-группы AC/DC — Highway to Hell.

2012 г. — Участие Алексея Хабарова в проекте INTERNET TRIBUTE TO МАСТЕР. XXV с кавер-версией песни «Пепел на ветру» с 5-го студийного альбома рок-группы «Мастер» — «Песни Мёртвых».

В 2013 году Алексей Хабаров принимает участие в новом проекте Margenta — «Династия посвящённых: Sic Transit Gloria Mundi» в качестве автора и исполнителя песни «Ария Кота Бегемота» (вокал, гитара, музыка, аранжировка), а также вокалиста в песне «Баллада О Возвращении Офелии» Иное Прочтение (Бонус).

В 2016 году Алексей принял участие в проекте Маргариты Пушкиной и Андрея Кустарева «Дым. Крепости. Волк», в качестве соло-гитариста в композиции — «Небо. Крепости. Рельсы».

В ноябре 2019 года выходит провокационный экспериментальный альбом проекта Маргариты Пушкиной «MARGENTA» — «Вентиль — Провокация», в котором Алексей Хабаров исполнил вокальные партии в композициях: «Штаны Моррисона. Руки Гевары.» и «El Enigma».

Гитары и музыкальное оборудование 
Алексей Хабаров в разные годы использовал в своей практике гитары таких фирм, как Gibson, Fender, Music Man и др. На данный же момент в его приоритетах гитары культовой американской фирмы Hamer.

В 2010 г. Алексей Хабаров являлся одним из эндорсеров гитар «Shamray Custom Shop», для него была разработана электрогитара Shamray CustomX-DC.

В качестве усиления музыкант отдаёт предпочтение усилителям Marshall 2000, Mesa-Boogie Rectifier, Blackstar. Использует преамп Blackstar HT-Dual, вау-эффект Dunlop Cry-baby ZW-45, а также эффекты фирмы BOSS, Digitech, Nux, Line6 и др.

Дискография

Видеоклипы

Фестивали

Упоминания в прессе

Рецензии

Кавер-версии

Примечания

Ссылки 
 Алексей Хабаров — персональная страница ВКонтакте
 Алексей Хабаров — персональная страница Instagram
 Страница Алексея Хабарова на Стихи.ру
 «Дети Лабиринта» — официальный сайт группы
 «Дети Лабиринта» — официальное сообщество группы ВКонтакте
 «Tune-O-Matic» — официальный сайт группы
 «Tune-O-Matic» — официальное сообщество группы ВКонтакте

Рок-музыканты по алфавиту